Danford peut se référer à :

Patronyme 
  (1984 -), percussionniste britannique ;
  (1939 -), homme politique canadien ;
  (1829 - 1899), homme politique américain et représentant des États-Unis pour l'Ohio ;
  (1985 -), joueur de jeux vidéos américain dont le vrai nom est Ryan Danford.

Prénom 
  (1902 - 1970), homme politique et diplomate canadien ;
  (1811 - 1859), colon américain ;
  (1808 - 1874), président de la Wells Fargo de 1853 à 1866 ;
  (1928 - 2015), éditeur de films américain.

Toponymie 
 , ferme historique en Ohio.

Botanique 
 , ou l'Iris de Danford, espèce d'Iris.

Homonymie de patronyme